Эдди Марсан (, род. 9 июня 1968, Степни, Лондон) — английский актёр.

Биография 
Эдди Марсан родился в районе Степни, Восточный Лондон, в простой семье: его отец был водителем, а мать — работницей на школьной кухне. После окончания школы Марсан некоторое время работал в типографии.

Начал появляться на экране с 1992 года, исполняя эпизодические роли в различных телесериалах, позже играл в таких кинофильмах, как «Банды Нью-Йорка» (2002), «21 грамм» (2003), «Иллюзионист» (2006), «Хэнкок» (2008), «Шерлок Холмс» (2009). В декабре 2011 года состоялась мировая премьера двух фильмов с участием Марсана: «Боевой конь» и «Шерлок Холмс: Игра теней», в июне 2012 года вышел фильм «Джек — убийца великанов», где он также исполняет одну из ролей.

Марсан женат на визажистке Джанин Шнайдер с 1994 года. Пара имеет четверых детей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучшую роль второго плана
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру второго плана